Хосе Луис Лопес:
* Лопес, Хосе Луис (род. 1973) — мексиканский боксёр.
 Лопес, Хосе Луис (род. 1998) — чилийский гандболист.
 Лопес, Хосе Луис (род. 1943) — испанский футболист.
 Лопес, Хосе Луис (род. 1973) — гондурасский футболист.
 Лопес, Хосе Луис (род. 1979) — мексиканский футболист.
 Лопес, Хосе Луис (род. 1981) — коста-риканский футболист.